Méricourt kan syfta på:
 Méricourt, Pas-de-Calais
 Méricourt, Yvelines